Venezianische Inquisition steht für:

 die kirchliche Inquisition der Glaubensgerichtsbarkeit in Venedig (im 16. bis 18. Jhd.), italienisch Inquisizione veneziana
 Venezianische Staatsinquisition, Gerichtsbarkeit der Republik Venedig (von der kirchlichen Inquisition getrennt)